Adelaide di Savoia (†1025) – figlia di Umberto I Biancamano
 Adelaide di Savoia (†1090) – figlia di Amedeo II di Savoia, moglie di Manassès V di Coligny
 Adelaide di Savoia (1092-1154) – figlia di Umberto II conte di Savoia e moglie del re di Francia Luigi il Grosso
 Adelaide di Savoia (1052-1079) – figlia di Oddone di Savoia e di Adelaide di Susa, moglie di Rodolfo di Rheinfelden (c.a. 1025-1080)
 Maria Adelaide di Savoia (1685-1712) – figlia di Vittorio Amedeo II di Savoia e moglie di Luigi di Borbone-Francia (1682-1712)
 Maria Adelaide di Savoia (1794-1802) – figlia di Vittorio Emanuele I di Savoia
 Maria Adelaide di Savoia-Genova (1904-1979) – figlia di Tommaso di Savoia-Genova e moglie di Leone Massimo, principe d'Arsoli e duca di Anticoli-Corrado